Cajun – gruppo etnico costituito dai discendenti dei canadesi francofoni originari dell'Acadia e deportati in Louisiana
 Cucina cajun – tipo di cucina statunitense
 Cajun – genere musicale
 Cajun – miscela piccante di spezie tipica degli Stati Uniti
 Francese cajun – varietà di francese parlata dai francofoni dello stato americano della Louisiana